Borovo puede referirse a:

 Borovo (Bulgaria);
 Borovo (Croacia);
 Borovo (Macedonia del Norte), un núcleo de población del municipio de Kriva Palanka;
 Borovo (Serbia), un núcleo de población del municipio de Kraljevo;
 Potamoí (Grecia), localidad que tuvo el nombre de Bórovo hasta 1927.